Yūichi Nakamura puede referirse a:

Yūichi Nakamura (actor nacido en 1980): Actor japonés nacido en 1980, especializado en trabajos como seiyū, y cuyo nombre en kanji es 中村 悠一; o
Yūichi Nakamura (actor nacido en 1987): Actor japonés nacido en 1987, conocido por sus apariciones en varias temporadas de la franquicia Kamen Rider, y cuyo nombre en kanji es 中村 優一.